Król i ja (ang. The King and I) – amerykański film z 1956 roku w reżyserii Waltera Langa.

Nagrody i nominacje

Wyróżnienia

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Plakaty z filmu

Amerykańskie filmy familijne
Amerykańskie filmy komediowe
Amerykańskie dramaty filmowe
Amerykańskie filmy romantyczne
Amerykańskie filmy muzyczne
Amerykańskie filmy z 1956 roku
Filmy wytwórni 20th Century Fox
Filmy nagrodzone Złotym Globem dla najlepszego filmu komediowego lub musicalu